Viéville, une commune de la Haute-Marne ;
 Viéville, une ancienne commune des Vosges ;
 Viéville-en-Haye, une commune de Meurthe-et-Moselle ;
 Viéville-sous-les-Côtes, une ancienne commune de la Meuse.